«Каратель» — радянський фільм 1968 року.
 «Каратель» — фільм 1989 року.
 «Каратель» — фільм 2004 року.
 «Каратель: Територія війни» — фільм 2008 року.

Див. також 
 Каратель